Tania ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Tanja
 eine andere Variante des weiblichen Vornamens, siehe Tania (Vorname)
 eine andere Schreibweise für die tropische Nutzpflanze Tannia
 der Kampfname der Weggefährtin Che Guevaras, Tamara Bunke
 eine Pilzgattung, Tania (Gattung)
 der Künstlername der argentinischen Tangosängerin und Schauspielerin Ana Luciano Divis, siehe Tania (Sängerin)

Siehe auch
 Taina, eine Fernsehserie